Alisal ist der Name von:

 Carlos Casado del Alisal (1833–1899), argentinischer Architekt  
 José María Casado del Alisal (1830–1886), spanischer Maler  
 Alisal (Kalifornien), Ort im Monterey County

Siehe auch:
 Alisal Creek